Ставковое — название населённых пунктов на Украине

 Ставковое — село в Березовском районе Одесской области.
 Ставковое (быв. Воровского) — село в Николаевском районе Одесской области.
 Ставковое — село в Зеньковском районе Полтавской области.